Берндт Отто Штакельберг (1662—1734) — шведський воєначальник, фельдмаршал, учасник Північної війни.
 Генріх фон Штакельберг (1905—1946) — німецький економіст, автор моделі ієрархічної взаємдії.
 Штакельберг Георгій Карлович (1851—1913) — генерал від кавалерії, учасник багатьох колонізаційних походів Російської імперії.
 Штакельберг Густав Оттонович (1766—1850) — російський дипломат.
 Штакельберг Евальд Антонович (1847—1909) — російський флотоводець, віце-адмирал.
 Штакельберг Ернест Густавович (1813—1870) — граф, російський генерал-лейтенант, письменник.
 Штакельберг Олаф Романович (1818—1903) — російський морський воєначальник, віце-адмірал.
 Штакельберг Олександр Олександрович (1897—1975) — радянський ентомолог, засновник вітчизняної школи диптерології, професор.
 Отто Магнус фон Штакельберг (1736—1800) — барон, потім граф, дійсний таємний радник, дійсний камергер, дипломат, російський масон.
 Отто Магнус фон Штакельберг (1786—1837) — археолог, писькенник, художник та мистецтвознавець.